Лепрей () может означать:

  — древний город в Трифилии на юге Элиды, ныне деревня Лепреон.
 Лепрей (мифология) — в греческой мифологии сын Кавкона и Астидамии (по одной из версий), основавший город Лепрей. Соперничал с Гераклом в метании диска, питье воды ведрами и поедании быка. Сражён Гераклом в поединке.